Locride (en grec ancien  / ), région de Grèce antique
 Locride épicnémidienne ;
 Locride opontienne ;
 Locride ozolienne ;
 Locride (en italien Locride), région en Calabre, Italie.

Voir aussi